Житковичі — місто, Житковицький район, Гомельська область
 Житковичі — залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці на лінії Калинковичі — Лунинець